est la formule brute de plusieurs isomères.

 Thiol
 butén-2-thiol, numéro CAS 
 butén-3-thiol, numéro CAS 
 2-méthyl-cyclopropanethiol, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 cis-2-méthyl-cyclopropanethiol, numéro CAS 
 trans-2-méthyl-cyclopropanethiol, numéro CAS 

 Thioéther
 allyl méthyl thioéther,numéro CAS 
 cyclopropyl méthyl thioéther, numéro CAS 

 Composé cyclique
 tétrahydrothiophène ou thiolane, numéro CAS